Etolin peut faire référence à :

Toponyme 
 L'Île Etolin, située dans l'Archipel Alexandre, au sud-est de l'Alaska aux États-Unis.
 Le Détroit Etolin, située entre l'île Nunivak et L'île Nelson à l'ouest de l'Alaska aux États-Unis.

Personnage 
 Adolf Etolin, administrateur et explorateur de la Compagnie russe d'Amérique.